Штиф () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штиф, Альберт (1920—1998) — политик в ГДР.
 Штиф, Гельмут (1901—1944) — немецкий генерал-майор, участник заговора против Гитлера.
 Штиф, Нохем (1879—1933) — филолог языка идиш, лингвист, литературовед, переводчик, редактор и общественный деятель.